Simone Bolelli e Máximo González erano i detentori del titolo ma hanno scelto di non difendere il titolo.

In finale Rafael Matos e Felipe Meligeni Alves hanno sconfitto André Göransson e Nathaniel Lammons, con il punteggio di 7-6(8), 7-6(3).

Teste di serie 

  Rafael Matos /  Felipe Meligeni Alves (campioni)
  Pedro Martínez /  Andrea Vavassori (primo turno)

  André Göransson /  Nathaniel Lammons (finale) 
<li>  Nicholas Monroe /  Jackson Withrow (primo turno)

Wildcard 

  Gonzalo Lama /  Alejandro Tabilo (primo turno)

  Tomás Martín Etcheverry /  Juan Ignacio Londero (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Chile Open 2022